A Jean Rougeau-trófea egy díj, melyet a QMJHL-ben játszó és a szezon végén a legtöbb ponttal rendelkező csapat nyer meg. A trófeát a korábbi liga elnökről Jean Rougeau nevezték el.

A díjazottak

Források
A trófeák a QMJHL hivatalos oldalán

QMJHL-trófeák